Ву́лиця Груше́вського (також ву́лиця Миха́йла Груше́вського) — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Академіка Грушевського 
 Вулиця Академіка Грушевського — вулиця у місті Рівне.

Вулиця Михайла Грушевського 
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Березівка Одеської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Бібрка Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Білопілля Сумської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Борщів Тернопільської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Боярка Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Бровари Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Буськ Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Вишгород Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Горохів Волинської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Добропілля Донецької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Дубляни Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Дубно Рівненської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Жовква Львівськї області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Жовті Води Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Ізмаїл Одеської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Казанка Миколаївської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Калинівка Вінницької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Копичинці Тернопільської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Кринички Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Курилівка Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Ланівці Тернопільської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Лисянка Черкаської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Лозова Харківської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Лубни Полтавської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Малин Житомирської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Меденичі Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Миргород Полтавської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Мукачево Закарпатської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Надвірна Івано-Франківської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Новоселиця Чернівецької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Олександрія Кіровоградської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Олешки Херсонської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Оріхів Запорізької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Остер Чернігівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Павлоград Дніпропетровської області.
Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Переяслав Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Підбуж Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Покровське Дніпропетровської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Полонне Хмельницької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Понінка Хмельницької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Попасна Луганської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Прилуки Чернігівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Радехів Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у селі Радча Івано-Франківського району Івано-Франківської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Ржищів Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Рогатин Івано-Франківської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Світловодськ Кіровоградської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Скадовськ Херсонської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Славута Хмельницької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Сокаль Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Сокиряни Чернівецької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Стрий Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Східниця Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Теребовля Тернопільської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Тетіїв Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Тисмениця Івано-Франківської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Трускавець Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Узин Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Фастів Київської області.
Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у смт Чемерівці Хмельницької області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Червоноград Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Черкаси.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Яворів Львівської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Яготин Київської області.
 Вулиця Михайла Грушевського — вулиця у місті Яремче Івано-Франківської області.

Вулиця Грушевського

Вінницька область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Бершадь.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Гайсин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Іллінці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Козятин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Могилів-Подільський.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Немирів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Оратів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Піщанка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Погребище.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Теплик.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Хмільник.

Волинська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Благодатне.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Дубище.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Іваничі.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Ківерці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Колки.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Любешів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Маневичі.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Нововолинськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Рожище.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Стара Вижівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Устилуг.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Верхівцеве.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Межова.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Покров.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті П'ятихатки.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Синельникове.

Донецька область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Авдіївка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Волноваха.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Костянтинівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Краматорськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Красногорівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Лиман.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Мирноград.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Покровськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Торецьк.

Житомирська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Андрушівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Гришківці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Коростень.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Любар.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Олевськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Ружин.

Закарпатська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Берегове.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Буштино.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Великий Бичків.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Воловець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Свалява.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Тересва.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Тячів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Хуст.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Ясіня.

Запорізька область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Мелітополь.
 Вулиця Грушевського — вулиця у селі Володимирівське Запорізького району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Пологи.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Богородчани.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Болехів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Брошнів-Осада.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Бурштин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Верховина.
 Вулиця Грушевського — вулиця у селі Вовчківці Снятинського району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Галич.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Гвіздець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Долина.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Косів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Ланчин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Обертин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Отинія.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Печеніжин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Снятин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Солотвин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Тлумач.
 Вулиця Грушевського — вулиця у селі Торговиця Городенківського району.

Київська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Богуслав.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Бориспіль.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Бородянка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Буча.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Васильків.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Велика Димерка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Ворзель.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Глеваха.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Згурівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Миронівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Тараща.

Кіровоградська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Власівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Гайворон.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Голованівськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Кропивницький.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Помічна.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Устинівка.

Луганська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Антрацит.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Попасна.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Ровеньки.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Сорокине.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Старобільськ.

Львівська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Борислав.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Броди.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Винники.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Гірник.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Городок.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Івано-Франкове.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Кам'янка-Бузька.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Краковець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Красне.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Куликів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Мостиська.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Новий Розділ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Пустомити.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Рава-Руська.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Рудне.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Самбір.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Сколе.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Соснівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Стебник.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Ходорів.

Миколаївська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Вознесенськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Доманівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Криве Озеро.
 У місті Миколаїв:
 Вулиця Грушевського — вулиця у місцевості Матвіївка Центрального району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місцевості Тернівка Центрального району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Первомайськ.

Одеська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Білгород-Дністровський.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Великодолинське.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Кодима.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Овідіополь.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Подільськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Саврань.
 Вулиця Грушевського — вулиця у селі Фонтанка Лиманського району.

Полтавська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Градизьк.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Решетилівка.

Рівненська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Березне.
 Вулиця Грушевського — вулиця у селі Біла Криниця Рівненського району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Володимирець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Дубровиця.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Зарічне.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Здолбунів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Корець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Млинів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Оржів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Острог.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Радивилів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Сарни.

Сумська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Велика Писарівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Кролевець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Лебедин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Охтирка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Свеса.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Тростянець .
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Шостка.

Тернопільська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Бережани.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Великі Бірки.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Гусятин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Заліщики.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Збараж.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Зборів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Козова.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Кременець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Микулинці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Монастириська.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Підволочиськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Підгайці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Почаїв.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Скала-Подільська.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Скалат.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Тернопіль.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Товсте.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Хоростків.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Чортків.

Харківська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Андріївка Балаклійського району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Балаклія.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Безлюдівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Нова Водолага.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Покотилівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Харків.

Херсонська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Білозерка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Каховка
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Новотроїцьке Новотроїцького району.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Таврійськ.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Чаплинка.

Хмельницька область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Городок.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Деражня.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Дунаївці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Ізяслав.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Красилів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Летичів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Смотрич.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Стара Синява.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Шепетівка.

Черкаська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Вільшана.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Городище.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Золотоноша.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Тальне.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Умань.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Черкаси.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Чигирин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Шпола.

Чернівецька область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Вашківці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Вижниця.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Заставна.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Кельменці.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Сторожинець.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Хотин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Чернівці.

Чернігівська область 
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Батурин.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Бобровиця.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Ічня.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Мала Дівиця.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Носівка.
 Вулиця Грушевського — вулиця у смт Сосниця.
 Вулиця Грушевського — вулиця у місті Чернігів.

Провулок Михайла Грушевського 
 1-й Провулок Михайла Грушевського — провулок у місті Конотоп Сумської області.
 2-й Провулок Михайла Грушевського — провулок у місті Конотоп.
 3-й Провулок Михайла Грушевського — провулок у місті Конотоп.
 Провулок Михайла Грушевського — провулок у смт Кринички Дніпропетровської області.
 Провулок Михайла Грушевського — провулок у смт Лисянка Черкаської області.
 Провулок Михайла Грушевського — провулок у смт Понінка Хмельницької області

Провулок Грушевського 
 Провулок Грушевського — провулок у місті Балаклія Харківської області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Березне Рівненської області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Бориспіль Київської області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Гайсин Вінницької області
 Провулок Грушевського — провулок у місті Заставна Чернівецької області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Здолбунів Рівненської області.
 2-й Провулок Грушевського — провулок у місті Кельменці Чернівецької області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Козятин Вінницької області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Косів Івано-Франківської області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Лиман Донецької області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Малин Житомирської області.
 Провулок Грушевського — провулок у смт Оратів Вінницької області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Охтирка Сумської області.
 Провулок Грушевського — провулок у смт Покотилівка Харківської області.
 Провулок Грушевського — провулок у місті Хмельницький.

В'їзд Грушевського 
 В'їзд Грушевського — в'їзд у місті Балаклія Харківської області.

Тупик Михайла Грушевського 
 Тупик Михайла Грушевського — тупик у місті Кременчук Полтавської області.

Див. також 
 Проспект Грушевського
 Майдан Грушевського
 Бульвар Михайла Грушевського

Примітки